gemeente Hrušov (okres Rožňava)
 gemeente Hrušov (okres Veľký Krtíš)

 gemeente Hrušov (okres Mladá Boleslav)
 stadsdeel Hrušov (Ostrava)